Міста Замбії — список найбільших населених пунктів держави Замбія. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Замбії є 73 міста й містечка з чисельністю населення понад 1600 осіб.

Список міст Замбії

Примітки

Посилання 

 

Замбія